Fora steht für.:

 Forum, (lateinisch, Plural: Fora oder eingedeutscht Foren) war in den Städten des römischen Reiches ein Versammlungsplatz
 Erzbistum Juiz de Fora (lat.: Archidioecesis Iudiciforensis) eine römisch-katholische Erzdiözese in Brasilien
 Juiz de Fora eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Ramal de Juíz de Fora eine Eisenbahnstrecke in Brasilien
 São Vicente de Fora eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Lissabon

Fora ist der Familienname folgender Personen:
 Ciprian George Fora, (* 1978), Direktor der Ackerbauschule Woiteg und Hochschullehrer an der Universität König Michael I USABT Timişoara Rumänien
 Michael Fora (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler

Fora steht als Abkürzung für:
 Federación Obrera Regional Argentina (kurz: FORA)  ein argentinischer Gewerkschaftsdachverband

Siehe auch:
 Föra ist ein kleines Dorf (Kyrkby) in der schwedischen Provinz Kalmar län und der historischen Provinz Småland

FORA